Le nom process est un mot anglais (pluriel : processes) pouvant signifier, selon le contexte, «  », «  », «  », «  » ou «  », mais aussi « excroissance », « avancement (de carrière) » et « procès ».

En français le nom process est surtout utilisé :
 dans des expressions anglaises employées sans les traduire ;
 comme nom commun (singulier et pluriel identiques), essentiellement dans le sens de «  », notamment dans l'industrie.

Sciences et techniques

Chimie 
  est une revue scientifique à comité de lecture qui publie des articles de recherche concernant la chimie des plasmas.

Informatique 
 Un  est une structure de données du noyau d'un système d'exploitation représentant l'état d'un processus donné.
 L' est une méthode d'aide à la décision développée par Thomas L. Saaty. Il s'agit d'une généralisation de la méthode AHP.
 Get-Process est une commande de l'interface en ligne de commande et du langage de script PowerShell développé par Microsoft.
 Le  est une méthode de développement pour les logiciels orientés objet.

Sciences humaines et sociales

Économie 
 Le  regroupe les techniques d'organisation par la décomposition en différents stades de réalisation d'une opération économique.
 Le  est une analyse du fonctionnement réel de l'entreprise destinée à l'améliorer à partir d'une vue d'ensemble des processus métiers et de leurs interactions.
 Le  est l'externalisation d'une partie de l'activité de l'entreprise vers un prestataire extérieur, destinée notamment à accroître la flexibilité.
 Le  est un sous-ensemble du , qui consiste en l'externalisation totale du processus de recrutement d'une entreprise.
 Les  sont l'ensemble des compétences, savoir-faire et moyens nécessaires pour définir et produire une pièce ou un assemblage de pièces pour un bureau d'études, une unité de production ou un département de contrôle qualité, au sein d’une chaîne logistique donnée.

Psychologie 
 La Process Communication, développée par le psychologue Taibi Kahler, est un modèle de communication destiné à expliciter les problèmes rencontrés lors d'une mécommunication, les résoudre et rétablir la communication.

Culture et société

Arts plastiques 
 Le  est à la fois un mouvement artistique et un sentiment créatif où le produit final d'art et d'artisanat, l'objet d'art (œuvre d'art ou objet trouvé), n'est pas le principal centre d'intérêt.

Cinéma et télévision 
 Process est un film franco-britannique réalisé par C.S. Leigh, sorti en 2004.

Entreprises 
 Automated Processes, Inc. est un fabricant et concepteur de matériel pour les studios d'enregistrement, la radio et la télévision.

Industrie 
 Une industrie de type process est une industrie dans laquelle les matières premières subissent une transformation chimique en plus d'une transformation physique propre au procédé industriel.
 Le Salon international du process et du conditionnement alimentaire est un salon international destiné aux professionnels de l'industrie agroalimentaire.
 Le procédé V-process est l'un des procédés spéciaux de moulage sous vide, utilisé pour la réalisation de moulage en sable dans les fonderies.

Musique 
 Process est le deuxième album du groupe Dream, sorti en 2002.
 Process est le premier album studio de Sampha, sorti en 2017.
 The Process of Belief est le douzième album de Bad Religion, sorti en 2002.
  est un groupe de black metal symphonique et de death metal américain, résidant à Pittsburgh, en Pennsylvanie.
 The Growing Process est le second album studio de Dizzy Wright, sorti en 2015.
 The Healing Process est le second album studio du groupe de deathcore québécois Despised Icon, sorti en 2005.
 The Hurt Process est un groupe de post-hardcore et metalcore britannique, originaire de Tunbridge Wells, en Angleterre.

Religions 
 La théologie du process est une approche théologique, une perspective critique élaborée à partir de la philosophie du processus de Whitehead.